Preliminariile UEFA Euro 1964 au fost preliminariile pentru Campionatul European de Fotbal 1964, s-au calificat 4 echipe.

Tur

Retur

France a câștigat cu 6–3 la general.

Rejucare

Bulgaria a câștigat cu 5–4 la general.

Prima rundă
Spania vs Irlanda de Nord

 Spania a câștigat cu 2–1 la general

Iugoslavia vs Suedia

 Suedia a câștigat cu 3–2 la general

Danemarca vs Albania

 Danemarca a câștigat cu 4–1 la general

Olanda vs Luxemburg

 Luxemburg a câștigat cu 3–2 la general

Austria vs Rep. Irlandei

 Rep. Irlandei a câștigat cu 3–2 la general

Bulgaria vs Franța

 Franța a câștigat cu 3–2 la general

URSS vs Italia

 URSS a câștigat cu 3–1 la general

Germania de est vs Ungaria

 Ungaria a câștigat cu 5–4 la general

Runda a doua
Luxemburg vs Danemarca

 Danemarca a câștigat cu 6–5 la general (După rejucare;după retur: 5-5) 

Spania vs Irlanda

 Spania a câștigat cu 7–1 la general

Franța vs Ungaria

 Ungaria a câștigat cu 5–2 la general

Suedia vs URSS

 URSS a câștigat cu  4–2 la general

Danemarca, Spania, Ungaria și Uniunea Sovietică s-au calificat turneul final.

Campionatul European de Fotbal